Али Сами Ен ():

 Али Сами Ен (1886—1951) — турецкий футбольный тренер и спортивный организатор.
 Али Сами Ен — стадион в Стамбуле.